Chuck McCann, un acteur américain (1934 -2018).
 Chuck McCann, un monteur américain (? - ?).